Бої у Дмитрівській обʼєднаній територіальній громаді відбувались з кінця лютого до кінця березня 2022 року під час активної частини російської збройної агресії проти України на Київщині.

Дмитрівська ОТГ знаходиться у Бучанському районі безпосередньо біля Києва на одній з головних інфраструктурних артерій, які ведуть до столиці України — Житомирській трасі. Тому Дмитрівська ОТГ стала одним з головних майданчиків бойових дій під Києвом.

Саме у Дмитрівській ОТГ сталася видатна танкова битва між українською армією та россіянами. Тоді, 2 українські танки знищили 10 російських. 

Про кривавість подій у цьому передмісті Києва свідчить те, що у квітні у селі Бузова (Дмитрівська ОТГ, Бучанський район) виявили братську могилу. Окрім цього, між селами Мила і Мрія знайшли місце масового розстрілу цивільних людей російськими окупантами.

Перебіг подій

23 лютого 
Серед жителів села Шпитьки, як і по всій Україні, вже ширилася інформація про можливий напад Російської Федерації наступної ночі.

24 лютого 
Жителі села Шпитьки Дмитрівської ОТГ приблизно о 4:30 — 5:00 ранку прокинулися від вибухів, спричинених ракетними ударами Російської Федерації по об'єктах на території України.

Зранку 24 лютого небайдужі жителі села Шпитьки зібралися в приміщенні колишньої сільської ради, яка припинила своє функціонування після впровадження реформи децентралізації та входження села до Дмитрівської ОТГ. Серед активістів були не тільки представники місцевого самоврядування, а й підприємці та просто місцеві жителі, стурбовані через початок активних бойових дій на території країни.

За словами присутніх на зборах, всього у приміщенні колишньої сільської ради були близько 40 осіб. Також приїхав голова Дмитрівської ОТГ Тарас Тарасович Дідич.

В рамках самоорганізації жителі, в яких була будь-яка зброя — мисливська, нарізна, травматична — вони почали проводити нічні патрулювання села Шпитьки та прилеглих територій для охорони правопорядку та забезпечення захисту важливих інфраструктурних об'єктів, таких як газорозподільча станція, трансформаторна підстанція тощо.

В ніч з 24 на 25 лютого у Шпитьках почали встановлювати блок-пости. Ініціаторами стали Олександр Іванов (майбутній командир місцевого добровольчого територіального формування «СКІФ»), Андрій Семикін (майбутній заступник командира місцевого добровольчого територіального формування «СКІФ») та його батько — Павло Семикін (активний учасник місцевого добровольчого територіального формування «СКІФ» та автор назви цього формування).

25 лютого 
Бучанська територіальна оборона надала зброю активістам села Шпитьки — близько 30 автоматів.

26 лютого 
Група з 16 жителів села Шпитьки на запит голови Дмитрівської ОТГ вирушила до села Дмитрівка для зупинки танкової колони російських військ, але у підсумку протягом цієї доби російські війська не дійшли до Дмитрівки.

27 лютого 
Група з 4 жителів села Шпитьки вирушила до села Стоянка. За словами Іванова Олександра Васильовича, у цей день відбулося «бойове хрещення» зазначеної групи активістів. Серед учасників першої сутички з російськими військами були Олександр Іванов, а також Павло та Андрій Семикіни.

1-2 березня 
За свідченнями Андрія Семикіна, перші танки окупаційних сил Російської Федерації вийшли на Житомирську трасу.

5 березня 
Танки РФ зайшли на територію села Бузова.

За свідченнями активістів Дмитрівської ОТГ, після заходу російських військ до Бузової почали з'являтися перші жертви серед цивільного населення, які вони «бачили на власні очі, а не по телевізору». Зокрема, російські війська розстрілювали житлові будинки та автомобілі цивільних осіб.

Після 5 березня активісти села Шпитьки почали координувати свої дії з активними учасниками боротьби з найближчих населених пунктів — сіл Петрушки, Личанка, Горбовичі та Лісне.

Одним з основних напрямків місцевих сил самооборони було проведення аеро-розвідки та забезпечення Генерального штабу актуальною інформацією. Оператори дронів постійно коригували вогонь артилерії Збройних сил України, допомагаючи знищувати бронетехніку та живу силу окупаційних сил Російської Федерації.

У добровольчому формуванні села Шпитьки з перших днів російського вторгнення спостерігався критичний брак зброї. Це підштовхнуло місцевих добровольців до формалізації свого формування, що дозволило б офіційно звернутися до державних органів із запитом про надання зброї для боротьби проти російських військ.

8 березня 
За результатами зборів ініціативної групи було подано на реєстрацію добровольче формування «СКІФ», його командиром був обраний Іванов Олександр Васильович. Добровольче формування Дмитрівської територіальної громади № 1 «СКІФ» було приписане до складу 133 батальйону територіальної оборони 114 окремої бригади територіальної оборони київської області.

Офіційно добровольче формування «СКІФ» почало своє існування 8 березня 2022 року, коли 133 батальйон Бучанської територіальної оборони затвердив його створення.

9-20 березня 
Частина Дмитрівської ОТГ була окупована російськими військами. Почався затяжний етап наступу на Київ. Російська армія окопалася з обої боків Житомирської траси та розстрілювала цивільних, які там зʼявлялися. Місцеве населення всіма можливими силами намагалося допомогти українським збройним силам — в першу чергу, відповідним інформуванням.

23 березня 
Надійшов наказ Міністерства оборони про призначення Іванова Олександра Васильовича командиром формування. За словами бійців форумвання «СКІФ», до цього часу він фактично виконував обов'язки командира, однак формально не був затвердженим на цій ролі.

27 березня 
В район села Шпитьки зайшли Збройні сили України, які розпочали контрнаступ у Київській області.

Після завершення активних бойових дій на території Бучанського району, місцеві сили самооборони займаються укріпленням позицій та підготовкою до можливого повторного вторгнення російських військ до Київської області.

Добровольчий батальйон «СКІФ» у боях за Дмитрівську ОТГ 
Про події, які відбувались у Дмитрівській ОТГ міжнародна спільнота дізнавалась в першу чергу, як раз від бійці ДФТО «СКІФ», які були безпосередньо на передовій. Так, заступник командиру батальйону Андрій Семикін в інтервʼю для японського телеканалу TV-Asahi констатував, що під час бойових дій основними бойовими завданнями «Скіфу» були координація артилерії ВСУ і недопущення мародерства на території ОТГ.

Під час активної військової кампанії російської армії у Київській області, бійці Батальйону «Скіф» неодноразово стикалися з військовими злочинами армії РФ. Одна з таких історій була висвітлена у сюжеті телеканалу CNN з детальним інтервʼю одного з учасників добровольчого формування. Також про події у Дмитрівській ОТГ, зокрема про жорстокий розстріл цивільних осіб, бійці батальйону «СКІФ» розповіли в репортажі кореспондента BBC Сари Рейнсфорд.

Серед публічно відомих осіб, бійці добровольчого об'єднання «СКІФ» відзначають допомогу Віктора Огнев'юка, ректора Київського університету Бориса Грінченка, Юрія Козлова, технічного директора «Дії», які організували та налагодили роботу штабу добровольчого формування, Сергія Шута, підприємця та громадського діяча, який з перших днів опікувався постачанням гуманітарної та військової допомоги для потреб місцевих жителів і сил самооборони, координуючись з Благодійним фондом Сергія Притули та фондом «Повернись живим». Сергій Шут також очолив у батальйоні "Комунікаційний підрозділ" до якого залучили кандидата державного управління Петра Журавля у ролі прес-секретаря.

Примітки 

2022 у Київській області
Д